Il doppio del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ekaterine Gorgodze e Sofia Shapatava che hanno battuto in finale Valerija Solov'ëva e Lenka Wienerová 6-2, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

 Wan-Ting Liu /  Yi-Fan Xu (primo turno)
 Chen Liang /  Jing-Jing Lu (quarti di finale)

 Valerija Solov'ëva /  Lenka Wienerová (finale)
 Iryna Burjačok /  Elizaveta Ianchuk (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Women's Childhelp Desert Classic 2012